Андре́ Трон (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской команды Франции участник шести  (лучший результат — бронзовые призёры в ) и двух  (лучший результат — пятое место в ). Двукратный чемпион Франции среди мужчин.

Играл в основном на позициях четвёртого и второго, неоднократно был скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди мужчин: золото (1975, 1976).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу